Rocafort kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rocafort (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Rocafort (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar